De Tai-Kadaitalen of Kra-Daitalen zijn leden van een taalfamilie die voorkomen in Zuidoost-Azië en Zuid-China. Voorheen werden zij beschouwd als onderdeel van de Sino-Tibetaanse taalfamilie maar worden nu meestal geclassificeerd als een onafhankelijke taalfamilie. Er is verwantschap voorgesteld met de Austronesische taalfamilie en sommige delen deze taalfamilie zelfs in bij een superfamilie, genaamd de Austrische talen.

De Tai-Kadaitalen komen oorspronkelijk uit zuidelijk China, waar ook nu nog de meeste Tai-Kadai subfamilies te vinden zijn. Sprekers van de Tai-subfamilie migreerden rond de 11e eeuw n.Chr. naar het zuiden, naar Zuidoost-Azië, daar naties stichtend die later Thailand en Laos zouden worden. Zie verder ook Tai-talen.

Tai-Kadaitalen 
 Hlai talen (2)
 Jiamao (China)
 Hlai (China)
 Kadaitalen (9)
 Bu-Rong talen (1)
 Yerong (China)
 Ge-Chi talen (3)
 Gelao (Vietnam)
 Lachi (Vietnam)
 Wit Lachi (Vietnam)
 Yang-Biao talen (5)
 Buyang (China)
 Cun (China)
 En (Vietnam)
 Laqua (Vietnam)
 Laha (Vietnam)
 Kam-Taitalen (59)
 Be-Tai talen (49)
 Be talen (1)
 Be (China)
 Tai-Sek talen (48)
 Sek talen (1)
 Saek (Laos)
 Tai-talen (47)
 Kam-Sui talen (9)
 Ai-Cham (China)
 Cao Miao (China)
 Noordelijk Dong (China)
 Zuidelijk Dong (China)
 Mak (China)
 Mulam (China)
 Maonaans (China)
 Sui (China)
 T'en (China)
 Lakkja talen (1)
 Lakkia (China)